Maka kan syfta på:
 Maka (äktenskap) – en kvinnlig part i ett äktenskap
 Maka – en inkarnation av krokodilguden Sebek